Les élections régionales de 2000 dans le Latium () ont eu lieu le  afin d'élire le président et les conseillers de la  du conseil régional du Latium pour un mandat de cinq ans.

Mode de scrutin 
Le conseil régional du Latium est constitué de 60 sièges, dont ses membres sont élus selon un système mixte. 47 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle, tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vainqueur obtient une prime majoritaire de 11 sièges, tandis que le candidat ayant terminé deuxième devient membre de droit du conseil.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 2000

Notes et références 

Latium, 2000
Latium
Politique dans le Latium
Politique en avril 2000